Никола́й Алекса́ндрович Нау́мов: Наумов, Николай Александрович (ок. 1780 — ок. 1823) — российский государственный деятель, рязанский губернатор, глава Таганрога.
 Наумов, Николай Александрович (1888—1959) — советский ботаник, миколог и фитопатолог.
 Наумов, Николай Александрович (1909—1993) — советский военный деятель, Герой Советского Союза.
 Наумов, Николай Александрович (род. 1982) — российский комедийный актёр.